Arrow Island ist der Name folgender Inseln:

 Vereinigten Staaten:
 Arrow Island (Michigan)
 Arrow Island (Pennsylvania)

 Sonstige:
 in Australien geläufiger Name für Pila Island in der Antarktis